Дми́трий Зава́дский:
 Завадский, Дмитрий Александрович (1972—2000) — белорусский и российский журналист, телеоператор.
 Завадский, Дмитрий Александрович (род. 1988) — украинский бадминтонист.